Corrib bezeichnet

 in der Geografie:
 Corrib, Fluss im irischen County Galway
 Lough Corrib, großer See in Irland

 in der Literatur:
 Der See Corrib, irisches Elfenmärchen